

Osoby o tym nazwisku 
 Agustín Stahl (1842–1917) – portorykański botanik, jeden z pierwszych naukowców Portoryko
 Armin Mueller-Stahl (ur. 1930) − niemiecki aktor teatralny i filmowy
 Barbara Stahl (ur. 1939) – polska działaczka ekumeniczna
 Daniel Ståhl (ur. 1992) – szwedzki lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem
 Ecaterina Stahl-Iencic (1946–2009) – rumuńska florecistka. Dwukrotna medalistka olimpijska
 Fredrika Stahl (ur. 1984) – szwedzka wokalistka i autorka tekstów
 Friedrich Julius Stahl (1802–1861) – niemiecki filozof prawa, prawnik i polityk konserwatywny
 Georg Ernst Stahl (1659–1734) – niemiecki chemik i lekarz, wykładowca „dziedzin teoretycznych” na uniwersytecie w Halle, jeden ze współtwórców teorii flogistonu
 Hugo Stahl – zbrodniarz hitlerowski, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen i SS-Unterscharführer
 Jerzy Stahl (1939–1997) – polski duchowny ewangelicko-reformowany, działacz ekumeniczny i publicysta
 John Stahl (1886–1950) – amerykański scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Leonard Stahl (1866–1929) – polski polityk i działacz sportowy  
 Linda Stahl (ur. 1985) – niemiecka lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem
 Michael Stahl-David (ur. 1982) – amerykański aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Nick Stahl (ur. 1979) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Pierre-Jules Stahl to pseudonim, pod którym pisał wydawca książek (m.in. Juliusza Verne'a) Pierre-Jules Hetzel
 Sebastian Stahl (ur. 1978) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Zdzisław Stahl (1901–1987) – polski doktor habilitowany prawa, ekonomii, skarbowości i nauk politycznych, polityk, major, poseł na Sejm III i V kadencji w II Rzeczypospolitej

Inne 
 (8154) Stahl – planetoida
 MS Berge Stahl – rudo-masowiec pływający pod banderą Norwegii
 R. Stahl – niemiecki producent urządzeń elektrycznych